Die Regionale Qualifikation zu den ICC Women’s World Cup Qualifiers 2022 besteht aus fünf regionalen Qualifikationsturnieren im WTwenty20-Cricket für den ICC Women’s T20 World Cup Qualifier 2022, bei der dann die Qualifikanten für den ICC Women’s T20 World Cup 2023 ermittelt wurden. Diese Turniere wurden zwischen August und November 2021 ausgetragen und bestimmten fünf Teams die sich für die nächste Runde qualifizierten.

Format 
Die Turniere wurden in den fünf Regionen des International Cricket Council ausgetragen. Dabei qualifizierte sich jeweils ein Team aus jeder der Regionen Amerika, Asien, Afrika, Europa und dem Ostasiatisch/Pazifischen-Raum. In jeder Region wurde jeweils ein Turnier ausgetragen, wobei das des Ostasiatisch/Pazifischen-Raums abgesagt werden musste.

Qualifikanten

Regionale Qualifikationsturniere

Afrika 
Das Turnier wurde vom 9. bis zum 19. September 2021 in Botswana ausgetragen.

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale

Amerika

Regionsfinale 
Das Turnier wurde vom 18. bis zum 25. Oktober 2021 in Mexiko ausgetragen.

Tabelle

Asien

Regionsfinale 
Das Turnier wurde vom 22. bis zum 28. November 2021 in den Vereinigten Arabischen Emirate ausgetragen.

Tabelle

Europa

Regionsfinale 
Das Turnier wurde vom 26. bis zum 30. August 2021 in Spanien ausgetragen.

Tabelle

Ostasien/Pazifik 
Ursprünglich sollte das Turnier vom 3. bis zum 8. September 2021 in Samoa ausgetragen werden, wurde jedoch kurzfristig auf Grund der COVID-19-Pandemie abgesagt. Daraufhin wurde Papua-Neuguinea als Qualifikant festgelegt.

Geplante Teilnehmer

Einzelnachweise 

2022RQ
Cricket 2021